Alessandro Crescenzi (cardinal) (1607-1688), cardinal italien
 Alessandro Crescenzi (football) (1991-), footballeur italien